Sherry steht für:

 Sherry, spanischer Likörwein
 Sherry, ein Pseudonym von Reinhold Eichacker (1886–1931), deutscher Schriftsteller
 DJ Sherry (* 1972), deutscher DJ und Musikproduzent

Sherry ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander-Patterson Sherry (1908–1966), schottischer Fußballspieler
 Andy Sherry (* 1943), britischer Karateka
 Brendan Sherry (* 1943), irischer Rugby-Union-Spieler
 Fionnuala Sherry (* 1962), irische Geigerin und Sängerin
 Fred Sherry (* 1948), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Larry Sherry (1935–2006), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Michael Sherry (* 1945), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Cherry
 Madame Sherry
 Shery